Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu může být:

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (1899-1938)
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (1990)